14-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 24 января по 31 января 1954 года в городе Кортина-д’Ампеццо.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)

Спорт в Италии в 1954 году
Январь 1954 года
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо